Drogowskaz – rodzaj znaku drogowego
 Drogowskaz (czcionka) – czcionka używana na drogowskazach w Polsce